SAER – Soccorso alpino Emilia-Romagna
 SAER – Società Anonima Esercizi Riuniti